Абраменков — фамилия:

 Абраменков, Андрей Федотович (род. 1935) — российский скрипач.
 Абраменков, Дмитрий Николаевич (род. 1947) — российский политик.

См. также 
 Абраменко 
 Авраменко